Název Jalovčí potok má více vodních toků:

 Jalovčí potok (přítok Chlumu) – pravostranný přítok Chlumu v okrese Jindřichův Hradec
 Jalovčí potok (přítok Pstružného potoka) – levostranný přítok Pstružného potoka v okrese Pelhřimov
 Jalovčí potok (přítok Račího potoka) – pravostranný přítok Račího potoka v okrese Třebíč